Wünschelrute steht für:

 Wünschelrute, Instrument, das helfen soll, Wasseradern u. ä. aufzuspüren
 Wünschelrute (Zeitschrift), Zeitschrift der Spätromantik im Jahr 1818
 Wünschelrute (Eichendorff), Gedicht von Joseph von Eichendorff aus dem Jahr 1835